

Geografia
 Myrtle – città della Contea di Freeborn, Minnesota.
 Myrtle – città della Contea di Union, Mississippi.

Onomastica
 Myrtle – forma inglese del nome proprio di persona italiano femminile Mirta